Palacio de la Generalidad hace referencia a varios artículos:

Instituciones en España
 Palacio de la Generalidad de Cataluña, sede de la Presidencia de la Generalidad de Cataluña.
 Palacio de la Generalidad Valenciana, sede de la Generalidad Valenciana.